A família Barberini foi uma influente família originária da Toscana, que se estabeleceu em Florença na primeira metade do século XI. O auge do seu poder foi em 1623, com a ascensão ao sólio pontifício de Maffeo Barberini, com o nome de Papa Urbano VIII, que seguindo o estilo da época favoreceu a carreira militar do seu irmão António, ordenou cardeais dois sobrinhos e nomeou príncipe de Palestrina outro sobrinho, Taddeo Barberini, que foi também nomeado comandante do exército pontifício. Durante a Primeira Guerra de Castro as suas tropas foram derrotadas pelas de Eduardo I Farnésio. O Papa Urbano VIII promoveu a obra intitulada I Documenti d'Amore de Francesco da Barberino com o fim de nobilizar pelas letras a sua própria família.

Em Portugal, encontra-se no século XVII Guilherme Quifel Barbarino, casado com Isabel Feio Paim, e com descendência, aparentemente extinta na varonia.

Árvore genealógica 
Árvore genealógica dos Barberini durante os séculos XVI e XVII.

Ver também
Avorio Barberini
Palazzo Barberini
Andrea da Barberino
Francesco da Barberino

Ligações externas